Hagar – postać biblijna
 Hagar – poemat Jana Kasprowicza
 (682) Hagar – planetoida
 Sammy Hagar – wokalista